Petri Haapimaa (18 de junho de 1976) é um futebolista finlandês que já atuou no PK-35.

Futebolistas da Finlândia